Mannagetta ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau (1856–1931), österreichischer Botaniker
 Johann Wilhelm Mannagetta (1588–1666), österreichischer Hofmedikus und Hofmathematiker
 Johann Wilhelm Mannagetta von Lerchenau (1785–1843), österreichischer Bankfachmann und Schriftsteller 
 Peter Beck-Mannagetta (1917–1998), österreichischer Geologe

Mannagetta bezeichnet:

 Mannagetta (Adelsgeschlecht), ein aus Italien stammendes österreichisches Adelsgeschlecht

 Mannagetta-Ofen, eine Felsnadel in der Koralpe, Gemeinde Stainz, Steiermark, benannt nach Peter Beck-Mannagetta